Bullockia kan syfta på:

 Bullockia (djur) – ett släkte fiskar
 Bullockia (växter) – ett släkte växter